Sägbach ist ein Gewässername:

 Sägbach, linker Oberlauf bis Löwenthal (Gemeinde Weiding), Landkreis Schwandorf, des Hüttenbachs, rechter Zufluss der Bayerischen Schwarzach vor Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Sägbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst vor Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sägbach (Rotenbach), rechter Zufluss des Rotenbachs im oberen Glasweiher bei Altmannsrot (Stadt Ellwangen), Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Linsensägbach, linker Zufluss der Isar in Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern; zweigt von der in die Isar mündenden Großen Gaißach nach rechts ab
 Schwarzsägbach, linker Zufluss des Inns nach Neuburg am Inn, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Sägebach
 Säggraben